

Nom commun 
May peut désigner :
 l'appellation anglaise du mois mai ;
 le verbe anglais may (pouvoir, au sens de la probabilité : it may rain, il se peut qu'il pleuve)
 en français, l'orthographe du mois de mai jusqu'au .
 Mays de Notre-Dame, tableaux originellement à la cathédrale Notre-Dame de Paris

Toponyme 

 May, ville américaine située en Oklahoma ;
 May, une rivière turque ;
 Île de May, une île écossaise ;
 May, une île de la terre François-Joseph, en Russie ;
 May-sur-Orne : ville de Normandie () ;
 Cape May : dans l'État américain du New Jersey de  ;
 May Pen, ville de Jamaïque () ;
 Saint-May, commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Personnalités

Égypte antique 
 May, un ancien fonctionnaire égyptien sous le règne du pharaon Akhenaton ;
 May, un ancien fonctionnaire égyptien du Nouvel Empire en fonction sous le roi .

Prénom

Nom de famille 

 Billy May (1916-2004), compositeur et trompettiste américain ;
 Brian May (1934-1997), compositeur australien ;
 Brian May (1947-), guitariste britannique ;
 Derrick May (1963-), artiste américain ;
 Dick May (1859-1925), romancière française ; 
 Don May (né en 1946), joueur américain de basket-ball ; 
 Donald May (1927-2022), acteur américain ; 
 Doris May (1902-1984), actrice américaine du cinéma muet ;
 Elaine May (1932-), scénariste, actrice et réalisatrice américaine ;
 
 Ernest May (1845-1925), banquier et collectionneur français ; 
 Ernst May (1886-1970), architecte et urbaniste allemand ;
 Eva May (1902-1924), actrice autrichienne du cinéma muet ;
 Fiona May (1969-), athlète italienne ;
 Gilbert May (1925-2013), déporté-résistant alsacien ;
 Gisela May (1924-2016), actrice et chanteuse allemande ;
 Hans May (1886-1958), compositeur de musiques de films ;
 Hellmut May (1921-2011), patineur artistique autrichien ;
 James May (né en 1963), présentateur de la BBC ;
 Jeff May (1987-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Jodhi May (né en 1975), actrice britannique ;
 Joe May (1880-1954), réalisateur et un producteur allemand ;
 John Peter May (né en 1939), mathématicien américain ;
 Joseph May (né en 1974), acteur britannique ;
 Julian May (1931-2017), écrivain américaine de science-fiction ;
 Karl May (1842-1912), écrivain allemand ;
 Katie May (1981-2016), mannequin et femme d'affaires américaine ;
 Kenneth O. May (1915-1977), mathématicien américain et historien des mathématiques ;
 Prix Kenneth O. May, une distinction en histoire des mathématiques ;
  (1864-1944), deuxième épouse de Karl May ;
 Lucas May (1984-), joueur de baseball ;
 Margaret T. May (19?-), virologue britannique ;
 May May Win (1908-1981), actrice birmane ; 
 Mia May (1884-1980), actrice autrichienne du cinéma muet ;
 Michel May (1925-1997), haut fonctionnaire et dirigeant de télévision français ;
 Nourhene May (1991-), haltérophile tunisienne ;
 Peter May (1951-), scénariste et romancier écossais ;
  ;
 Ralphie May (1972-2017), acteur américain ;
 Robert May (1938-2020), scientifique d'origine australienne ;
 Robert L. May (1905-1976), écrivain américain auteur du livre Rudolphe le renne au nez rouge (en anglais : Rudolph the Red-Nosed Reindeer) ;
 Scott May (1954-), joueur de basket-ball ;
 Scott May (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sean May (1984-), joueur de basket-ball ;
 Stevie May (1992-), footballeur écossais ;
 Teresa May (née en 1967), actrice britannique
 Theresa May, (née en 1956), femme politique britannique ;
 Timothy C. May (1951-2018), ingénieur et chef scientifique chez Intel ;
 Tina May (1961-2022), chanteuse de jazz britannique ;
 Torsten May (né en 1969), boxeur allemand ;
 Willie May (1936-2012), athlète américain.

Pseudonyme 

 Imelda May (1974- ), chanteuse et musicienne irlandaise ;
 Mathilda May (1965-), actrice française ;
 Michaela May (1952-), actrice allemande ;
 Paul May (1909-1976), réalisateur et scénariste allemand.

Titres 

 May, au , un tableau offert par la Confrérie des Orfèvres chaque année au mois de mai à la cathédrale Notre-Dame de Paris ;
 Hand Maid May, anime sorti en 2000 ;
 Devil May Cry, jeu vidéo sorti en (2001) ;
 May, un film américain réalisé par Lucky McKee en 2002 ;
 May in the Summer, un film jordano-américano-qatari réalisé par Cherien Dabis en 2013.

Biologie 
 May, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Sparassidae

Divers 
 May, le code ISO 639-2 de la langue malaise ;
 May-Grünwald Giemsa, méthode en hématologie ;
 (348) May, astéroïde découvert en 1892.

Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France